Jordan Grand Prix je tým Formule 1, který závodil v letech 1991–2005. Tým se jmenuje po svém irském zakladateli Edmundovi "Eddie" Jordanovi.

Jordan závodil koncem sedmdesátých let a úspěšně se účastnil podniků Formule 3 a Formule 3000 pd názvem Eddie Jordan Racing. S budoucí hvězdou Formule 1, Jeanem Alesim vyhrál v roce 1989 seriál Formule 3000.

Tým byl nakonec prodán skupině Midland Group, která jej přejmenovala na tým Midland F1. Po tímto jménem se zúčastní sezóny 2006.

Začátky 
Úspěch Eddie Jordana v nižších soutěžích jej inspiroval k vytvoření týmu, který by se účastnil seriálu Formule 1 v roce 1991. První jezdec, který testoval závodní vůz Jordan byl ulsterský veterán John Watson. První jezdci, které Jordan angažoval byli Ital Andrea de Cesaris a Belgičan Bertrand Gachot. Vozy měly motory Ford. První sezóna dopadla obstojně, tým získal páté místo v poháru konstruktérů a de Cesaris skončil na 9. místě v pořadí jezdců. Gachot nedokončil sezónu, protože byl uvězněn po napadení taxikáře. Gachota nahradil Michael Schumacher, který debutoval ve voze Jordan ve Velké ceně Belgie.

Kompletní výsledky ve Formuli 1

Externí odkazy 
 
 Jezdec Narain Karthikeyan

Týmy Formule 1